Руси́н, Ру́син — украинская фамилия, имеет женскую форму Русина; также топоним.

Персоналии 
 Русин, Александр Иванович (1861—1956) — российский военно-морской деятель, адмирал.
 Русин, Василий Павлович (1919—2005) — украинский советский партийный и государственный деятель.
 Русин, Дмитрий Леонидович (род. 1941) — советский и российский учёный, специалист в области химии и технологии высокомолекулярных соединений.
 Русин, Иван Фёдорович (1913—1977) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Русин, Мартин (Марцин Король; 1422—1453) — польский математик, астролог, астроном, врач.
 Русин, Михаил Арсеньевич (1902—1974) — советский оперный певец, лирико-драматический тенор.
 Русин, Назарий Орестович (род. 1998) — украинский футболист.
 Русин, Никита Иванович (1915—1997) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Русин, Николай Николаевич (род. 1970) — советский и украинский футболист.
 Русин, Ростислав Игоревич (род. 1995) ― украинский футболист.
 Русин, Сергей Александрович (род. 1959) — советский пловец.

 Русина, Елена Владимировна (род. 1960) — украинский историк.
 Русина, Светлана Николаевна (род. 1957) — советская пловчиха в ластах.

Топонимы 
 Русин — посёлок в Карачевском районе Брянской области России.
 Русин — село в Сокальском районе Львовской области Украины.

Другие значения 
 «Русин» — международный исторический журнал.
 Русин — лексико-семантическая группа этнонимов, называющих русского человека в древнерусском языке (с XII века).

См. также 
 Русины (значения)

Примечания